Le  Grand Prix moto de Malaisie 2007 est la dix-septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2007. La compétition s'est déroulée du 19 au  sur le circuit international de Sepang. C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Résultat des MotoGP

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Malaisie
Malaisie
Sport en Malaisie en 2007
Sport en octobre 2007